Хомяк Штольцмана (Ichthyomys stolzmanni) — это вид грызунов из рода рыбоядных хомяков (Ichthyomys) семейства Cricetidae.

Типовое местонахождения и ареал 
Перу, департамент Хунин, Чанчамайо, недалеко от Тармы, 923 м.

Этот вид известен из одного местонахождения на востоке Эквадора и четырёх местонахождений в Перу, расположенных в
высота от 2800 до 3400 м. В Эквадоре (восточные предгорья Анд) этот вид встречается в Напо, Рио
Напо. В Перу этот вид встречается в Аякучо, Аризоне, Багресито, Вишонго, Рио Понакочас; Хунин, Чанчамайо. Для этого может быть дополнительная запись.
виды из южного Эквадора, однако это требует подтверждения.

Этимология 
Вид описан в честь Яна Штольцмана, польского зоолога, который посетил Перу впервые в 1871 году, а затем коллектировал там с 1875 по 1883 год. Олдфилд Томас писал о нём, как об «одном из самых известных и наиболее успешных Перуанских коллекторов, первооткрывателе многих новых млекопитающих».

Таксономия 
Таксономия и распространение рассмотрены Voss (1988), который сохранил Ichthyomys stolzmanni orientalis Anthony, 1923 в качестве подвида. Встречается в Эквадоре и Перу.

Образ жизни 
Считается, что этот вид ведет ночной образ жизни и ведет полуводный образ жизни и был обнаружен на высоте от 900 до 1700 м. Исследование, проведенное в 2010 году, показывает, что он стал вредителем на местных рыбных фермах.

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. 2 Bände. 6. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Eds.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. Volume 2. Edition 3. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4.
 Pacheco, V. & Tirira, D.G. 2019. Ichthyomys stolzmanni. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T10763A22384676.#

Примечания 

Рыбоядные хомяки
Животные, описанные в 1893 году
Млекопитающие Южной Америки
Штольцман, Ян